Maregu ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Maregu (* 1977), kenianischer Langstreckenläufer

Maregu ist der Vorname folgender Person:
 Maregu Zewdie (* 1981), kenianischer Läufer